

Geografia 
 Demirtaş – città nel distretto di Osmangazi, provincia di Bursa, Turchia

Ingegneria 
 Diga di Demirtaş – diga della Turchia

Persone 
 Selahattin Demirtaş – politico turco di origine zaza
 Soner Demirtaş – lottatore turco